Sudan je lahko:
 Sudan - država v severovzhodni Afriki
 Sudan - regija v zahodni Afriki